Miejscowości w USA:
 Morning Sun – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
Gminy w USA:
 Morning Sun (ang. Morning Sun Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa